Utley (Texas) – centro abitato degli Stati Uniti d'America
 22847 Utley – asteroide della fascia principale
 Terri Utley – modella statunitense